Замок Шомон-сюр-Луар () находится во Франции на берегу Луары, между городами Амбуаз и Блуа. Принадлежит к избранному числу замков Луары. Здесь проводится .

История 
Первый замок на этом месте между Блуа и Абуазом построен Эдом I де Блуа в X веке для защиты от нападений феодала Фулька III Нерра. Затем замком владел норман Голдуин, чья внучатая племянница Дениз де Фужер вышла замуж за , и замок отошёл во владение рода д’Амбуаз на последующие века.

Пьер д’Амбуаз безуспешно восстал против короля Людовика XI, и его имущество было конфисковано, а замок по королевскому указу разрушен в 1465 году. Позже его в 1465—1475 годах отстаивал Шарль I д’Амбуаз, а продолжил в 1498—1510 годы и завершил работы его сын Шарль II д’Амбуаз де Шамон с помощью своего дяди кардинала Жоржа д’Амбуаза. В облике замка появились элементы ренессанса при общей передаче средневекового облика.

В 1550 году замок купила Екатерина Медичи, где принимала астрологов, включая Нострадамуса. После смерти её супруга короля Генриха II в 1559 году вынудила его любовницу Диану де Пуатье обменять Шомон-сюр-Луар на Замок Шенонсо. После смерти внучки Дианы  в 1594 году замок наследовал её муж Анри де Ла Тур д’Овернь Буйон, который продал его откупщику Ларгентьеру, который разбогател на сборе налога на соль (габель). Ларгентьера арестовали за растрату, замок и титул сир де Шомон (sieur de Chaumont) в 1600 году отошли  из Лукки. Его род владел замком до 1667 года, когда по семейным связям замок не отошёл господам де Руффиньяк.

В 1699 году замок приобрёл герцог , изменил ряд интерьеров, добавив пышности, чтобы принять герцога Анжуйского, направлявшегося в Испанию на собственную коронацию в 1700 года. Наследнику замка пришлось продать замок, чтобы оплатить долг перед рекетмейстером Людовика XV — монсеньором Бертином. Бертин разрушил северное крыло, чтобы открыть дом с видом на реку в современном стиле.

В 1750 году  открыл в замке стеклянную и гончарную фабрику. Французы прозвали его «отцом американской революции» за любовь к Америке. В 1789 году новое революционное правительство конфисковала активы ле Рэя, включая замок.

В 1810 году замок купила Мадам де Сталь. В 1833 году заброшенный замок приобрёл граф д’Арамон и поручил провести реставрационные работы архитектору Жюлю Потьеру де ла Морандьеру из Блуа, кто позже заведовал строительными работами в замке Блуа. В Башне Екатерины Медичи д’Арамон открыл музей средневекового искусства.

В 1840 году  объявило замок историческим памятником. , наследница Леона Сэя приобрела замок в 1875 году. В том же году она вышла замуж за Анри Амедея де Брольи (сына Альбера де Брольи), кто заказал роскошные конюшни в 1877 году по проекту , а затем поручил ему дальнейшую реставрацию замка и устройство английского парка. Мария-Шарлотта Сэй предала замок государству в 1938 году.

В наши дни замок является музеем и популярным туристическим местом. Ежегодно, с апреля по октябрь здесь проводится , где местные садоводы представляют свои композиции в английском парке.

В искусстве 
 Оноре де Бальзак в своём  (1842) упоминает обмен замков Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи.
 В замке, в 1999 году, российский режиссёр Игорь Масленников снимал эпизоды телесериала «Что сказал покойник?» по одноименному детективу польской писательницы Иоанны Хмелевской.

См. также 
 Замки Луары
 Замки Франции
 Архитектура Возрождения

Примечания

Ссылки 
 О Замке Шомон-сюр-Луар на сайте www.zamki-france.narod.ru
 О Замке Шомон-сюр-Луар на сайте www.triada-pride.ru

Всемирное наследие во Франции
Замки Луары
Замки департамента Луар и Шер
Музеи Франции